Харитошкин — русская фамилия:

 Харитошкин, Александр Николаевич (1922—1988) — Герой Советского Союза.
 Харитошкин, Василий Иванович (1923—1992) — Герой Советского Союза.